Дивизион 1 1984/1985 годов () — 21-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1984/85 на сайте rsssf.com

1984/1985
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1984 году
1985 год в Алжире